El Granado kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Granado, San Luis Potosí, Xilitla,

Spanien 

 El Granado (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar